Stanford může být:

 místopis
 Stanford (Kalifornie) – město v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Stanford (Kentucky) – město v Kentucky ve Spojených státech amerických
 Stanford (Montana) – město v Montaně ve Spojených státech amerických
 Stanford (New York) – město v New Yorku ve Spojených státech amerických
 příjmení
 Frank Stanford (1948–1978) – americký básník
 Charles Villiers Stanford (1852–1924) – irský hudební skladatel a dirigent
 Leland Stanford (1824–1893) – americký podnikatel, politik a filantrop, zakladatel Stanfordovy univerzity
 Miles J. Stanford (1914–1999) – americký spisovatel
 jméno
 Stanford R. Ovshinsky (1922–2012) – americký vynálezce
 jiný význam
 Stanfordova univerzita – universita v Palo Alto v Kalifornii ve Spojených státech amerických